Хокутла има више значења:

 Хокутла (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Хокутла (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Хокутла (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику